Sportclub Rheindorf Altach (normalt bare kendt som SC Rheindorf Altach eller SCR Altach) er en østrigsk fodboldklub fra byen Altach. Klubben spiller i landets bedste liga, den østrigske Bundesliga, og har hjemmebane på Stadion Schnabelholz. Klubben blev grundlagt i 1929.

Historiske slutplaceringer

Noter

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside

Rheindorf Altach, SC
Etableret i 1929